Hillview ist der Name mehrerer

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Hillview (Alabama)
 Hillview (Illinois)
 Hillview (Kentucky)
 Hillview (Minnesota)
 Hillview (West Virginia)

in Irland:
 Hillview (Waterford)

in Kanada:
 Hillview (Neufundland und Labrador)